Hrozová bezeichnet

 Hrozová (Rusín), Ortsteil der Gemeinde Rusín, Okres Bruntál, Tschechien
 Hrozová (Osoblaha), rechter Zufluss zur Osoblaha in Tschechien